Rođena je 10. siječnja 1905. godine u Kašteliru, općina Poreč, od oca Giovannija i majke Elene Uglianich. Kao dijete odselila se s roditeljima u Trst. Tokom dvadesetih godina bila je aktivna u tršćanskim anarhističkim organizacijama kao i njezine sestre (Elena, Maria i Giuditta). 

Nakon toga emigrirala je u Francusku u Pariz (pod lažnim imenom Lina Tomasini), zbog dolaska fašista na vlast u Italiji i stupila u dodir sa predstavnicima rukovodstva talijanske i julijske anarhističke emigracije. Kolovoza 1930. pridružio joj se u Parizu anarhista Michelle Schirru koji je emigrirao iz SAD-a i zajedno s Eugenijom pripremao atentat na Mussolinija.

Kolovoza 1936. godine, neposredno nakon izbijanja građanskog rata, uspjela se prebaciti u Španjolsku. Dodijeljena je u anarhističku Kolonu Ascaso. U Španjolskoj je ostala do kraja rata, a zatim je bila internirana u francuskom logoru Correzze.

Nakon drugog svjetskog rata trajno se nastanila u Marseilleu, gdje je i umrla 1964. godine.